Funküberwachung steht für:
 Funküberwachung, zivile Frequenzüberwachung durch Regulierungsbehörden
 Fernmelde- und Elektronische Aufklärung durch Nachrichtendienste und Militär
 Fernmeldeaufklärung (auch Funkaufklärung genannt)
 Elektronische Aufklärung